«Король вечеринок 3» () — третий фильм из серии Король вечеринок. Является приквелом к первому фильму. Вышел на DVD.

Сюжет 
Вэн Уайлдер, окончив школу, решает отправиться на неделю в Амстердам вместе со своим отцом, однако тот занят и Вэн Уайлдер отправляется туда один. Вернувшись, он поступает в колледж, который, в семидесятые был самым лучшим с точки зрения вечеринок колледжем в США, сейчас же превращён в элитную школу со строгим религиозным воспитанием. Вэн Уайлдер с друзьями, несмотря на противостояние директора, стараются восстановить старый имидж школы.

В ролях 
 Джонатан Беннетт — Вэн Вайлдер
 Кристин Каваллари — Кэтлин Хейс
 Курт Фуллер — Дин Чарльз Рирдон
 Стив Талли — лейтенант Дирк Арнольд
 Нестор Аарон Эбсера — Фарли
 Ник Никотера — Бенедикт
 Джерри Ши — Стив
 Мередит Жангранд — Иви
 Ирен Кенг — Донгмей
 Линден Эшби — Вэнс Вайлдер-старший

Примечания

Ссылки 
 
 

Кинокомедии 2009 года
Фильмы США 2009 года
Фильмы National Lampoon
Молодёжные комедийные фильмы США
Кинокомедии, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы США, выпущенные сразу на видеоносителях